Blacktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blacktjärnen, Västergötland, sjö i Partille kommun, 
Blacktjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (12,4 ha)
Blacktjärna, sjö i Åre kommun, 
Blacktjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Blacktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,23 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn